Антаново — название населённых пунктов в России:

 Антаново — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Антаново — деревня в Андреапольском районе Тверской области.